A palavra decomposição pode ser usada em variados contextos:
 Biologia ou ecologia:
 Decomposição biológica da matéria orgânica
 Química:
 Decomposição química
 Decomposição térmica
 Matemática:
 Decomposição de matrizes, como a
 Decomposição LU
 Decomposição em fatores primos
 Decomposição de Dantzig-Wolfe

Desambiguação